Hotel Bellevue ist der Name folgender Hotels:

* Hotel in Bad Wildbad, siehe Quellenhof (Bad Wildbad)
 Hotel Bellevue (Berlin) in Berlin
 Hotel Bellevue Palace in Bern
 Hotel Bellevue in Dresden (1853 bis 1945), siehe Calberlasche Zuckersiederei
 Hotel Bellevue (Dresden) in Dresden (seit 1985)
 Bellevue (Hamburg), Hotel
 Bellevue Stratford Hotel, in Philadelphia, Pennsylvania
 Hotel Bellevue (Rhöndorf) in Bad Honnef-Rhöndorf
 Hotel Bellevue (Traben-Trarbach), in Traben-Trarbach
 Park-Hotel Bellevue, früherer Name von Park Weggis, Hotel in Weggis, Schweiz
 Hotel Bellevue in Zürich, siehe Bellevue (Zürich)